Berehna Aleltu est un des 180 woredas de la région Oromia, en Éthiopie.

Voir aussi 
 Semien Shewa, Oromia (zone)

Woreda dans la région Oromia